Kohtla se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kohtla, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Kohtla, sat în comuna Kohtla